Пьянковский сельсовет

Курганская область 
 Пьянковский сельсовет Белозерского района (упразднён в 2021 году)

Свердловская область 
 Пьянковский сельсовет Ирбитского района (упразднён в 2017 году)